L'épreuve individuelle masculine de tir à l'arc des Jeux olympiques d'été 2012 de Londres s'est déroulée au Lord's Cricket Ground, du  au .

Oh Jin-hyek de la Corée du Sud a remporté la médaille d'or, suivie par Takaharu Furukawa du Japon avec de l'argent et Dai Xiaoxiang, représentant la Chine, avec la médaille de bronze.

Format de la compétition 
La compétition débute avec un tour réunissant les 64 archers. Chaque archer tire un total de 72 flèches (en deux séries de six volées de six flèches), puis est classé  à  en fonction de son score.

Les phases finales commencent en  de finale, où l'archer ayant fini  du tir de qualification rencontre le , le  le  et ainsi de suite. Les matchs se déroulent en 4 volées de 3 flèches, chaque volée se faisant en tir alterné : les archers tirent 1 flèche chacun leur tour, avec 40 secondes par flèche. L'archer remportant le duel participe au tour suivant, le perdant est éliminé, sauf en demi-finales, où les perdants se rencontrent lors du match pour la .

Programme 

Tous les temps correspondent à l'UTC+1

Résultats

Qualifications

Phase finale

Tableau final 

Voici le tableau final pour l'épreuve individuelle hommes :

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Jeux olympiques d'été de 2012
 Tir à l'arc aux Jeux olympiques d'été de 2012

Liens externes 
Le site officiel du Comité international olympique
Site officiel de Londres 2012

Individuel masculine